IV liga, grupa mazowiecka (północ) – jedna z dwóch (w sezonie 2020/2021 jedna z trzech) grup na terenie województwa mazowieckiego IV lig, która stanowiła pośredni szczebel rozgrywkowy między III ligą, a klasą okręgową. Stanowiła tzw. piąty poziom w rozgrywkach krajowych.
Zmagania w jej ramach toczyły się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy w latach 2008-2015 uzyskiwali bezpośredni awans do III ligi, natomiast w latach 2000-2002 i 2015-2022 uzyskiwali możliwość gry w barażach o awans. Najsłabsze zespoły relegowane były do poszczególnych grup klas okręgowych. Zarządzana była przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Sezon 2020/2021 

||rowspan=8|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=15|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecz barażowy o awans do III ligi w sezonie 2020/2021 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południowa), a 1. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północna). Mecz odbył się odpowiednio 27 czerwca 2020 roku w Ząbkach.

Awans do III ligi w sezonie 2020/2021 uzyskał Błonianka Błonie.

Sezon 2018/2019 

||rowspan=10|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2019/2020 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południe), a 1. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północ). Mecze odbyły się odpowiednio 22 i 25 czerwca 2019.

Awans do III ligi w sezonie 2019/2020 uzyskał Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Baraże o utrzymanie w IV lidze 
Po zakończeniu sezonu rozegrano również mecze barażowe o utrzymanie w IV lidze mazowieckiej w sezonie 2018/2019 pomiędzy 12. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południe), a 12. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północ). Mecze odbyły się odpowiednio 23 i 26 czerwca 2019.

Awans do III ligi w sezonie 2019/2020 uzyskał Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Sezon 2017/2018 

||rowspan=10|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o miejsce w III lidze w sezonie 2018/2019 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa mazowiecka południe), a 1. zespołem IV ligi (grupa mazowiecka północ). Mecze odbyły się odpowiednio 23 i 27 czerwca 2018.

Awans do III ligi w sezonie 2018/2019 uzyskał Broń Radom.

Sezon 2016/2017 

||rowspan=12|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o udział w III lidze w sezonie 2017/2018 pomiędzy 1. drużyną IV ligi, grupa mazowiecka południowa a 1. zespołem IV ligi, grupa mazowiecka północna. Mecze odbyły się 24 i 28 czerwca 2017.

Awans na czwarty poziom rozgrywkowy wywalczyła Victoria Sulejówek.

Wynik dwumeczu – 3:2 dla Victorii Sulejówek.

Sezon 2015/2016 

||rowspan=11|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=14 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Do III ligi awansowała Polonia Warszawa.

Sezon 2012/2013 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Huragan Wołomin awansował do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej.
 Do klasy okręgowej spadli: Bzura Chodaków, Kasztelan Sierpc i Nadnarwianka Pułtusk.

Baraże uzupełniające o awans do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej 

 3 lipca 2013: Żyrardowianka Żyrardów - MKS Przasnysz 1:1
 6 lipca 2013: MKS Przasnysz - Żyrardowianka Żyrardów 1:2

Do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej awansowała Żyrardowianka Żyrardów.

Baraże o udział w grze w IV lidze w sezonie 2013/2014 

 3 lipca 2013: Wisła Nowy Duninów - Sokół Przytyk                    1:1
 6 lipca 2013: Mazovia Mińsk Mazowiecki - MKS Ciechanów              1:2
 3 lipca 2013: PKS Radość (Warszawa) - Przyszłość Włochy (Warszawa)  1:1
 6 lipca 2013: Sokół Przytyk - Wisła Nowy Duninów                    1:2
 3 lipca 2013: MKS Ciechanów - Mazovia Mińsk Mazowiecki              1:1
 6 lipca 2013: Przyszłość Włochy (Warszawa) - KS Radość (Warszawa)   1:2

Awans do IV ligi, grupy mazowieckiej (północ) uzyskał MKS Ciechanów.

Sezon 2011/2012 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

 GKP Targówek awansował do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej.
 Do klasy okręgowej spadli: Marcovia 2000 Marki, Tęcza 34 Płońsk, MKS Ciechanów, Korona Szydłowo i Amator Maszewo.
 Tęcza 34 Płońsk wycofała się po zakończeniu rozgrywek.

Baraże o udział w grze w IV lidze w sezonie 2012/2013 

 17 czerwca 2012: Żbik Nasielsk - Bzura Chodaków       2-3
 17 czerwca 2012: Wilga Garwolin - Olimpia Warszawa    3-1
 17 czerwca 2012: Proch Pionki - Pogoń II Siedlce      4-3
 20 czerwca 2012: Bzura Chodaków - Żbik Nasielsk       1-1
 20 czerwca 2012: Olimpia Warszawa - Wilga Garwolin    0-6
 20 czerwca 2012: Pogoń II Siedlce - Proch Pionki      7-0

Awans do IV ligi, grupy mazowieckiej (północ) uzyskała Bzura Chodaków.

Sezon 2010/2011 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

 Hutnik Warszawa awansował do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej.
 Do klasy okręgowej spadli: Korona Ostrołęka, Iskra Krasne i Kryształ Glinojeck.

Baraże o udział w grze w IV lidze w sezonie 2011/2012 

 23 czerwca 2011: Okęcie Warszawa - MKS Ciechanów    4-0
 26 czerwca 2011: MKS Ciechanów - Okęcie Warszawa    1-1

W IV lidze utrzymało się Okęcie Warszawa.

W związku z powiększeniem obu grup IV ligi do 17 zespołów dodatkowo utrzymał się również MKS Ciechanów.

Baraże o utrzymanie w IV lidze w sezonie 2011/2012 

 18 czerwca 2011: Wulkan Zakrzew - Olimpia Warszawa               1-0
 19 czerwca 2011: Drukarz Warszawa - Ostrovia Ostrów Mazowiecka   0-0
 18 czerwca 2011: Zryw Sobolew - Amator Maszewo                   1-2
 22 czerwca 2011: Olimpia Warszawa - Wulkan Zakrzew               1-2
 22 czerwca 2011: Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Drukarz Warszawa   4-0
 22 czerwca 2011: Amator Maszewo - Zryw Sobolew                   3-2

Awans do IV ligi, grupy mazowieckiej (północ) uzyskały: Ostrovia Ostrów Mazowiecka oraz Amator Maszewo.

Sezon 2009/2010 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

 Jutrzenka Cegłów wycofała się po rundzie jesiennej.
 Ursus Warszawa awansował do III ligi, grupy łódzko-mazowieckiej.
 Do klasy okręgowej spadli: Błękitni Gąbin, Podlasie Sokołów Podlaski, Przyszłość Włochy i Jutrzenka Cegłów.

Baraże o utrzymanie w IV lidze w sezonie 2011/2012 
Udział biorą zespoły z 12. miejsca z grupy południowej i północnej IV ligi mazowieckiej.

 23 czerwca 2010: Szydłowianka Szydłowiec - Okęcie Warszawa   0-2
 26 czerwca 2010: Okęcie Warszawa - Szydłowianka Szydłowiec   4-1

Baraże o udział w grze w IV lidze w sezonie 2011/2012 
O awansie zadecydował dwumecz pomiędzy wicemistrzami lig okręgowych.

 19 czerwca 2010: Orzeł Wierzbica - Amator Maszewo      3-1
 19 czerwca 2010: GKP Targówek - Znicz II Pruszków      1-1
 19 czerwca 2010: Korona Ostrołęka - ŁKS Łochów         4-0
 23 czerwca 2010: Amator Maszewo - Orzeł Wierzbica      1-4
 23 czerwca 2010: Znicz II Pruszków - GKP Targówek      2-1
 23 czerwca 2010: ŁKS Łochów - Korona Ostrołęka         3-2

Sezon 2008/2009 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

 Wicemistrzowie obu grup IV ligi mazowieckiej zagrali o prawo gry w barażu z trzecim zespołem IV ligi łódzkiej.
 Do rozgrywek dołączono Tęczę 34 Płońsk, która pierwotnie spadła do ligi okręgowej.
 Polonia II Warszawa wycofała się po rundzie jesiennej.

Baraże o udział w III lidze, grupa łódzko-mazowiecka 
Udział biorą wicemistrzowie obu grup IV ligi mazowieckiej i trzeci zespół IV ligi łódzkiej.

Mecze półfinałowe 
 14 czerwca 2009: Okęcie Warszawa - KS Piaseczno    1-5
 17 czerwca 2009: KS Piaseczno - Okęcie Warszawa    4-1

Mecze finałowe 
 21 czerwca 2009: KS Piaseczno - KS Paradyż    1-1 
 27 czerwca 2009: KS Paradyż - KS Piaseczno    0-4

Baraże o udział w IV lidze, grupa mazowiecka

Mecze finałowe 
 28 czerwca 2009: Naprzód Zielonki - KS Warka    4-2  
 1 lipca 2009: KS Warka - Naprzód Zielonki       0-1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Tabela
IV liga polska, grupa mazowiecka północ na PolskaPilka.net

Sport w województwie mazowieckim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce